Michael Gray (ur. 1974) – angielski piłkarz
 Michael Gray (ur. 1979) – brytyjski DJ